Luxembourg – brytyjski zespół muzyczny
 Luxembourg – album zespołu The Bluetones

Zobacz też 
 Luksemburg
 Luxemburg